Värdering kan syfta på:

Värdering (sociologi) – ett sociologiskt / psykologiskt begrepp
Värdeteori – ett filosofiskt begrepp
 Värdering – ett ekonomiskt begrepp, se värde (ekonomi) 
Företagsvärdering – uppskatta det ekonomiska värdet på ett företag
Svenska värderingar – värderingar typiska för Sverige

Se även
Hofstedes kulturdimensionsteori – ett antal dimensioner som beskriver nationella kulturella värderingar
 World Values Survey – sociokulturella, moraliska, religiösa och politiska värderingar inom olika kulturer världen över
 Värde (förgreningssida)